Il termine condizionamento viene utilizzato in diversi ambiti:
Condizionamento – matematica
Condizionamento – psicologia
Condizionamento – termotecnica
Condizionamento degli alimenti
Condizionamento dei fanghi
Condizionamento del segnale

Altri progetti